Скобелев може да се отнася за:
 Дмитрий Скобелев (1821-1879), руски офицер, генерал-майор
 Михаил Скобелев (1843-1882), руски офицер, генерал от пехотата
 Скобелев, наименование на град Фергана между 1907 и 1920 г.
 бул. Михаил Скобелев, булевард в София